Douze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lee () :
 le comté de Lee, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Lee, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Lee, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Lee, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
 le comté de Lee, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Lee, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Lee, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Lee, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Lee, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Lee, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Lee, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Lee, situé dans le Commonwealth de Virginie.